Воскресенська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Воскресенська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Воскресенська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Воскресенська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Воскресенська волость — Сичовського повіту Смоленської губернії.